Luodonkari är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Oulunkaari  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Luodonkari västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Luodonkari. Runt Luodonkari är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ijo,  km söder om Luodonkari. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten